«День без числа» () — короткометражный телевизионный художественный фильм режиссёра Владимира Кочетова, снятый на Рижской киностудии по заказу Центрального телевидения в 1966 году.

Сюжет 
Влюблённая девушка договорилась по телефону о встрече со своим избранником и с нетерпением ждёт завтрашнего свидания. Едва дождавшись вечера, она пришла на назначенное место у паркового пруда, немного грустя, что начавшийся дождь может изменить их планы.

В ролях 
 Ольга Гобзева — Валентина
 В. Кочетов — Лазарев
 Е. Крылова — мать
 Рута Брока — Дина
 Е. Солдатова — Женя
 Георгий Тимофеев — отец

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Светлана Михальченко
 Режиссёр-постановщик: Владимир Кочетов
 Оператор-постановщик: Микс Звирбулис
 Композитор: Ромуалд Калсон
 Художник-постановщик: Улдис Паузерс
 Звукооператор: А. Вулф
 Режиссёр: Р. Гинтере
 Оператор: У. Эгле
 Художник-гримёр: В. Кузнецова
 Монтажёр: М. Чардынина
 Директор: Г. Блументаль

Ссылки 

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы Рижской киностудии
Короткометражные телефильмы СССР 1966 года
Короткометражные телефильмы на русском языке